

Wydarzenia 

 Lars Porsenna złupił Rzym (data sporna lub przybliżona)